Hynobius retardatus (jap. , Ezo-sanshōuo) ist eine Schwanzlurchart der Gattung Hynobius, die in Japan auf der Insel Hokkaidō verbreitet ist.

Merkmale und Lebensweise 
Hynobius retardatus hat eine Kopf-Rumpf-Länge von 60–85 mm und eine Gesamtlänge von 115–200 mm. Die Hinterfüße haben 5 Zehen. Die Farbe ist im Allgemeinen ein musterloses Dunkelbraun, aber Jungtiere sind mit zahlreichen goldfarbenen Flecken bestreut. Diese sind teilweise auch bei ausgewachsenen Tieren zu finden.
Die Schwanzlurchart kommt auf Hokkaidō vom Tiefland bis zu den alpinen Zonen in Wäldern und Grünland vor. Sie brütet in Seen, Sümpfen, Teichen und Gräben und durchläuft ein Larvenstadium, in dem sie sich von Molchlarven zu erwachsenen, kiemenlosen Tieren entwickelt.

Verbreitungsgebiet und Gefährdung 
Hynobius retardatus ist auf Hokkaidō, Japan endemisch. Die Art wird von der IUCN als nicht gefährdet (Least Concern) eingestuft, da ihr Lebensraum stabil ist und keine wesentlichen Bedrohungen bestehen.

Systematik 
Der Holotyp wurde auf Hokkaidō in der Unterpräfektur Iburi nahe der Stadt Noboribetsu gefunden.
Okamiya et al. (2018) sortiert die Art wie folgt in die Gattung Hynobius ein:

Literatur 
 R. C. Goris, N. Maeda: Guide to the Amphibians and Reptiles of Japan. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida 2004.
 M. Matsui, T. Sato, S. Tanabe, T. Hayashi: Local population differentiation in Hynobius retardatus from Hokkaido: an electrophoretic analysis (Caudata: Hynobiidae). In: Zoological Science. (Tokyo). 9, 1992, S. 193–198.
 J. Raffaëlli: Les Urodèles du Monde. Deuxième Édition. Penclen, Plumelec, France 2013.
 M. Sparreboom: Salamanders of the Old World. The Salamanders of Europe, Asia and Northern Africa. KNNV Publishing, Zeist, Netherlands 2014.

Weblinks

Einzelnachweise 

Winkelzahnmolche
Hynobiidae
Endemische Amphibie Japans